Edina :
 Edina, ville du Minnesota
 Edina, ville du Missouri
 Edina, ville du Liberia

 Edina Music, label musical français

 Edina est un prénom féminin porté notamment en Hongrie

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom hongrois